Multimondes (jeu) est un jeu de rôle space opera.
MultiMondes (éditions) est une maison d'édition de livres québécoise.
Multi-Monde, une société de production audiovisuelle québécoise
Multimondes (magazine) était un magazine de la maison d'édition  Hexagonal.